Mrva ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Mrva (* 1971), slowakischer Schachspieler

MRVA steht als Abkürzung für:
 Mongolische Revolutionäre Volksarmee

Abkürzung